Landen
 Vorstendom Anhalt-Köthen (1259-1396), vanaf 1307 Anhalt-Zerbst
 Vorstendom Anhalt-Köthen/Dessau (1396-1471)
 Vorstendom Anhalt-Köthen (1471-1562)
 Vorstendom Anhalt-Köthen (1606-1807)
 Hertogdom Anhalt-Köthen
 Hertogdom Anhalt-Dessau-Köthen

Vorstenhuizen
 Huis Anhalt-Köthen (1603-1665), de jongere linie Anhalt-Köthen
 Huis Anhalt-Plötzkau, na 1665 het Anhalt-Köthen(-Plötzkau)
 Huis Anhalt-Köthen-Pleß